Oleg Vladimirovitch Kvacha - en russe : , et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou en Superliga. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Panthers de la Floride en , en . Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la LNH en 1998. Le , il est échangé avec Mark Parrish aux Islanders de New York en retour de Roberto Luongo et Olli Jokinen. Le , il est envoyé aux Coyotes de Phoenix contre un choix de troisième ronde au 2006. Il joue 15 matchs avec les Coyotes avant de revenir jouer en Russie.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior depuis 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| HK CSKA Moscou || Superliga|| 38|| 2|| 3|| 5|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HK CSKA Moscou || Superliga|| 44|| 20|| 22|| 42|| 115|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Beast de New Haven|| LAH|| 57|| 13|| 16|| 29|| 46|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1998-1999|| Panthers de la Floride|| LNH|| 68|| 12|| 13|| 25|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Panthers de la Floride|| LNH|| 78|| 5|| 20|| 25|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Islanders de New York|| LNH|| 62|| 11|| 9|| 20|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Islanders de New York|| LNH|| 71|| 13|| 25|| 38|| 80|| 7|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2002-2003|| Islanders de New York|| LNH|| 69|| 12|| 14|| 26|| 44|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Islanders de New York|| LNH|| 81|| 15|| 36|| 51|| 48|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 22|| 6|| 5|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CSKA Moscou|| Superliga|| 26|| 3|| 7|| 10|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2005-2006|| Islanders de New York|| LNH|| 49|| 9|| 12|| 21|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 15|| 4|| 7|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 27|| 7|| 8|| 15|| 28|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 54|| 20|| 18|| 38|| 126|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 48|| 17|| 16|| 33|| 50|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 46|| 12|| 7|| 19|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 45|| 5|| 2|| 7|| 46|| 20|| 2|| 4|| 6|| 22
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 44|| 10|| 14|| 24|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 4|| 4|| 8|| 26|| 9|| 2|| 4|| 6|| 20
|-
| rowspan=3|2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 20|| 1|| 3|| 4|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iermak Angarsk || VHL || 4|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Spartak Moscou || KHL || 24|| 3|| 3|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||HK CSKA Sofia || CC || 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 20|| 2|| 0|| 2|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0

| 493|| 81|| 136|| 217|| 335|| 21|| 1|| 2|| 3|| 8

Au niveau international 

|-
| 1996 || align="left"|Championnat d'Europe junior ||5||4||2||6||6|| ||align="left"| Médaille d'or
|-
| 1997 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||2||0||2|| 4|| ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1998 || align="left"|Championnat du monde junior ||7||4||2||6||4|| ||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques ||6||2||0||2|| 4||+1 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"|Coupe du monde ||2||0||1||1|| 0|| 0||align="left"|Défaite en quart de finale

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Beast de New Haven
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Médaillé de bronze olympique russe
Joueur de l'Avangard Omsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana